Britania bzw. Britânia steht für:

 Britania (Inselgruppe), Inselgruppe vor der Küste der Insel Mindanao, Philippinen
 Britânia, Gemeinde im Bundesstaat Goiás, Brasilien
 Britânia SC, ehemaliger Fußballclub aus Curitiba, Bundesstaat Paraná, Brasilien

Siehe auch:
 Britannia